Лорел () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
 Стэн Лорел (настоящее имя Артур Стэнли Джефферсон; 1890—1965) — британский комедийный актёр, сценарист и режиссёр.

Топонимы 
 Лорел — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сарасота (штат Флорида, США).
 Лорел — река в штате Кентукки, приток реки Камберленд.
 Лорел-Форк — река на востоке штата Западная Виргиния, США.
  — тауншип в штате Огайо, США.

Прочее 
 (2865) Лорел — астероид главного пояса, открытый 31 июля 1935 года.
 «Лорел cкул» () — американская частная школа для девочек в штате Огайо, основанная в 1896 году.
 Янни или Лорел — мем 2018 года

См. также 
 Лавр (значения)
 Лорел Каньон
 Лорел Каньон (фильм)